Il drenaggio in economia indica un'azione di raccolta di capitali;
il drenaggio in geologia indica uno scorrimento di liquido tra diversi elementi del suolo;
il drenaggio in idraulica indica una tecnica di prosciugamento di terreni paludosi mediante l'utilizzo di canalizzazioni;
il drenaggio in chirurgia indica la tecnica per far defluire liquidi prodotti da ferite o zone infette; 
il drenaggio sottosuperficiale, o semplicemente drenaggio, in idraulica agraria indica il complesso dei sistemi atti a smaltire l'acqua in eccesso del terreno.

Pagine correlate
 Drenaggio fiscale
 Linfodrenaggio